Die Saison 1990/91 war die 16. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga A und gleichzeitig die erste, in welcher der Wettbewerb mit Sechsermannschaften ausgetragen wurden. Aus der Staatsliga B waren der SC Margareten und der SC Inter Salzburg aufgestiegen.

Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt – der SC Margareten wurde sogar auf Anhieb Vizemeister –, absteigen mussten der 1. SSK Mozart (im Vorjahr noch als „Casino Salzburg“ am Start) und der SK Absam.

Der Titelverteidiger SK Merkur Graz konnte sich mit 8,5 Punkten Vorsprung durchsetzen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 1990/91.

Termine 

Die Wettkämpfe der Vorrunde fanden statt am 13. und 14. Oktober 1990, vom 9. bis 11. November 1990, am 19. und 20. Januar 1991, am 2. und 3. Februar 1991 und am 16. und 17. Februar 1991. Das Abstiegs-Play-Off wurde vom 22. bis 24. März 1991 durchgeführt.

Vorrunde 

In der Vorrunde bestritten die zwölf Mannschaften ein einfaches Rundenturnier. Es war vorgesehen, dass für die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis acht die Saison nach der Vorrunde beendet war, während die ersten und die letzten vier Plätze in Play-Offs ausgespielt werden sollten; die entsprechenden Platzierungen sollten sich aus der Summe der Punkte aus Vorrunde und Playoff ergeben. Das Meister-Play-Off fand allerdings mangels Interesse der qualifizierten Vereine nicht statt, sodass auch die ersten vier Plätze nach dem Ergebnis der Vorrunde vergeben wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Abstiegs-Play-Off 

Die Reihenfolge auf den letzten vier Plätzen blieb durch das Play-Off unverändert, so dass der 1. SSK Mozart und der SK Absam absteigen mussten.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1991/92 

Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 18. bis 20. Mai in Traun statt. Die Teilnehmer waren der SV Waagner-Biro Graz (Sieger der Staatsliga B Süd), SK Hohenems (Sieger der Staatsliga B West) und mit dem SC Traun 67 sowie der SG Stein/Steyr die Zweit- und Drittplatzierten der Staatsliga B Ost (Sieger wurde die nicht aufstiegsberechtigte zweite Mannschaft des SC Margareten). Der SC Traun 67 und die SG Stein/Steyr belegten die beiden ersten Plätze und stiegen damit auf.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Endstand der Vorrunde in Schachsport 19/9, Seite 1 (PDF; 1,3 MB)
 Ergebnisse des Abstiegs-Play-Offs in Schachsport 24/9, Seite 14 (PDF; 1,8 MB)
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers in Schachsport 28/9, Seite 2 (PDF; 1,7 MB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1990
Schachveranstaltung 1991
Sportsaison 1990/91